Die Liste der Mannschaftskader der österreichischen 1. Bundesliga im Schach 2012/13 enthält alle Spieler, die für die österreichische Schachbundesliga 2012/13 gemeldet wurde sowie deren Ergebnisse:

Allgemeines 

Die 12 Vereine durften 6 Stamm- und bis zu 8 Ersatzspieler melden, zusätzlich konnten maximal zwei österreichische Jugendspieler gemeldet werden. Die Hälfte der Vereine machte von dieser Option Gebrauch, wobei der SK Baden, der SV Rapid Feffernitz, der SK Maria Saal und der SV St. Veit an der Glan je zwei zusätzliche Jugendliche meldeten, der SK Hohenems und der SV Ansfelden je einen.
Der SV Ansfelden trat in allen Wettkämpfen mit der gleichen Besetzung an, während der SK Fürstenfeld die meisten Spieler einsetzte, nämlich 13. Insgesamt kamen 115 Spieler zum Einsatz, von denen 30 alle Wettkämpfe mitspielten.

Erfolgreichster Spieler der Saison war Goran Dizdar (SK Absam) mit 8,5 Punkten aus 11 Partien. Einen halben Punkt weniger erreichte Philipp Schlosser (SK Jenbach) (allerdings aus 10 Partien), je 7,5 Punkte erzielten Oliver Lehner (SK Jenbach) und Davorin Kuljašević (SV St. Veit an der Glan), wobei Lehner 10 Partien spielte, Kuljašević 11. Mit Markus Stangl (SK Jenbach) und Christian Hofer (SV Rapid Feffernitz) erreichten zwei Spieler 100 %, allerdings spielten beide nur eine Partie.
Zwei Spieler hatten bereits nach 9 Runden eine Norm erfüllt, und zwar erreichte Jan Bernášek (SK Zwettl) eine GM-Norm und Günter Moser (SV Ansfelden) eine IM-Norm.

Älteste Spieler der Saison sind die 1946 geborenen Iván Faragó (SK Fürstenfeld) und Franz Hölzl (SV St. Veit an der Glan), als jüngster Spieler kam der für den SK Husek Wien spielende Armin Juhász (* 1998) zum Einsatz.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2012); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Jahrgang = Geburtsjahr des Spielers
 Elo: (FIDE-)Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2012); wenn diese Zahl eingeklammert ist, so handelt es sich nicht um eine FIDE-Elo, sondern um eine österreichische Elozahl.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom November 2012
 G: Anzahl Gewinnpartien (kampflose Siege werden in den Einzelbilanzen berücksichtigt)
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien (kampflose Niederlagen werden in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt)
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Perf.: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel
 grau hinterlegte Spieler kamen nicht zum Einsatz

Schachklub Jenbach

SK Maria Saal

SK Baden

SV Rapid Feffernitz

SK Hohenems

SV St. Veit an der Glan

SK Zwettl

SV Wulkaprodersdorf

SK Husek

Schachverein Ansfelden

SK Fürstenfeld

SK Absam

Anmerkungen 
 Kampflose Niederlagen sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt, kampflose Siege finden Berücksichtigung.
 Die IM-Norm von Günter Moser wurde aus 9 Partien erspielt.
 Die GM-Norm von Jan Bernášek wurde aus 10 Partien erspielt.

Weblinks 

 Mannschaftsaufstellungen der österreichischen 1. Liga auf chess-results.com
 Schach-Bundesligen in Österreich

Schachbundesliga (Österreich)
Wikipedia:Liste
Schach 2012
Schach 2013